Dimbach est un toponyme pouvant désigner :

Dimbach, commune de l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest en Rhénanie-Palatinat ;

Dimbach, commune du district de Perg en Haute-Autriche.